Wolfgang Zagler ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Zagler (Jurist) (* 1947), österreichischer Jurist 
 Wolfgang L. Zagler (* 1951), österreichischer Forscher und Ingenieur